Эренстрём - фамилия:

 Эренстрём, Марианна (1773—1867) — шведская придворная дама.
 Эренстрём, Юхан Альбрехт (1762—1847) — финляндский государственный деятель.

См. также